Каламара́с () — греческая фамилия.

 Каламарас, Димитрис (1924—1997), греческий скульптор.
 Мелетий (Каламарас) (1933—2012), греческий священнослужитель, митрополит.